Благородный анолис () — вид ящериц из семейства анолисовых.

Вид распространён в Пуэрто-Рико, на острове Вьекес, Кулебра и Виргинских островах (за исключением острова Санта-Крус). Встречается на кустах и траве, но никогда на деревьях.

Ящерица длиной 35—43 мм. Окраска тела жёлто-коричневого цвета, у самцов кожная складка на горле фиолетового цвета.

Примечания 

Анолисовые
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Животные, описанные в 1837 году
Эндемики Пуэрто-Рико
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном